

Geografia

Austria 
 Sankt Marienkirchen am Hausruck – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Sankt Marienkirchen an der Polsenz – comune nel distretto di Eferding (Alta Austria)
 Sankt Marienkirchen bei Schärding – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)